Niemcy:
 Granitz - obszar w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, na wyspie Rugia

Inne:
 Granitz - statek
 Granitz - zamek myśliwski

Zobacz też:
 Lancken-Granitz
 Mönchgut-Granitz